Ёсидзава — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Ёсидзава, Акира (吉澤 章, 1911—2005) — мастер оригами, который внёс большой вклад в развитие этого искусства в современном мире.
 Ёсидзава, Акиэ (吉沢 秋絵, род.1968) – японская певица, идол и актриса
 Ёсидзава, Акихо (吉沢 明歩, род. 1984) — японская порноактриса, также снималась в фильмах «пинку эйга», обычных фильмах и ТВ-сериалах.
 Ёсидзава, Аямэ (吉沢 菖蒲)— сценическое имя нескольких актеров кабуки.
 Ёсидзава, Дзюмпэй (吉澤 純平, род. 1985) — японский конькобежец.
 Ёсидзава, Итиро (吉沢 一郎, 1903–1998), японский альпинист.
 Ёсидзава, Кэн (吉澤 賢, род. 1978) — бывший японский бегун с барьерами, а в настоящее время профессиональный велосипедист-кейрин.
 Ёсидзава, Кэнкити (芳沢 謙吉, 1874–1965) — японский дипломат.
 Ёсидзава, Масакадзу (吉沢 政和, 1950–2007) — японско-американский музыкант.
 Ёсидзава, Мотохару (吉沢 元治, 1931–1998) — японский музыкант.
 Ёсидзава, Рё (吉沢 亮, род. 1994) — японский актёр.
 Ёсидзава, Сарий (吉沢 さりぃ, род. 1985) — японская гравюр-айдол.
 Ёсидзава, Сёго (吉澤 正悟, род. 1986) — японский футболист.
 Ёсидзава, Хидэо (吉澤 英生, род. 1971) — японский футболист и менеджер. 
 Ёсидзава, Хироси (吉沢 広司, 1931–2013) — японский прыгун с трамплина.
 Ёсидзава, Хисаэ (吉澤 久恵, род. 1966) — японский футбольный судья.
 Ёсидзава, Хитоми (吉澤 ひとみ, род. 1985) — японская идол, певица и актриса.